En anglais, tattoo signifie tatouage.

Musique

Festival 
 Tattoo, mot désignant les festivals de musiques militaires internationaux.

Album 
 Tattoo, album de Rory Gallagher ;
 Tattoo You, album des Rolling Stones.

Single 
 Tattoo, single de Nanase Aikawa.

Chanson 
 Tattoo, chanson de The Who ;
 Tattoo, chanson du groupe Gang of Four ;
 Tattoo, chanson de Janis Ian ;
 Tattoo, chanson de The Alliance et Fabo ;
 Tattoo, chanson de Mercy Drive ;
 Tattoo, chanson de Mike Oldfield ;
 Tattoo, chanson de Jordin Sparks ;
 Tattoo, chanson d’Éric Lapointe, de la BO de Bon Cop, Bad Cop ;
 Tattoo, chanson de Van Halen.

Cinéma 
 Tatoo (Tätowierung), film allemand réalisé par Johannes Schaaf sorti en 1967 ;
 Tattoo, film américain réalisé par Bruce Dern et Maud Adams sorti en 1981 ;
 Tattoo, film allemand réalisé par Robert Schwentke sorti en 2002.

Télévision 
 Tattoo, personnage joué par Hervé Villechaize dans la série L'Île fantastique ;
 Tattoo, titre original de Tatouage,  (saison 2, épisode 9) de la série Star Trek : Voyager.

Bande dessinée 
 Tattoo, personnage mutant de l'univers de fiction de Marvel Comics ;

Autres 
 Tattoo, un modèle de locomotive de la firme Kerr Stuart
 Tattoo, une sorte de rhum produit par la marque Captain Morgan
 Tattoo, un journal d'adolescent du Connecticut.

Autres orthographes

Tatoo 
 Tatoo, un service de radiomessagerie
Tatoo I et Tatoo II, les deux étoiles qui éclairent la planète Tatooine dans Star Wars

Tatou 
Le tatou, un mammifère placentaire insectivore
Le tatou, un modèle de couteau produit par la société éponyme

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de titre